Knip kan syfta på:

 Knip – dialektalt namn på fågeln Knipa
 Magknip – en magsjukdom, se Gastroenterit